Bekily (district), een district van Madagaskar
Bekily (stad), de hoofdplaats van dit district